zbrodnie w Majdanie (powiat kopyczyniecki) – zbrodnie UPA na Polakach we wsi Majdan w dawnym powiecie kopyczynieckim
 zbrodnia w Majdanie (powiat koszyrski) – zbrodnia ukraińskich nacjonalistów na Polakach we wsi Majdan w dawnym powiecie koszyrskim
 zbrodnie w Majdanie (powiat drohobycki) – zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na Polakach we wsi Majdan w dawnym powiecie drohobyckim
 zbrodnia w Majdanie (powiat kowelski) – zbrodnia UPA na Polakach w kolonii Majdan w dawnym powiecie kowelskim
 zbrodnia w Majdanie (powiat krzemieniecki) – zbrodnia UPA na Polakach w futorze Majdan w dawnym powiecie krzemienieckim
 zbrodnia w Majdanie (powiat stanisławowski) – zbrodnia ukraińskich nacjonalistów na Polakach we wsi Majdan w dawnym powiecie stanisławowskim
 zbrodnia w Majdanie (powiat zdołbunowski) – zbrodnia UPA na Polakach we wsi Majdan w dawnym powiecie zdołbunowskim

Zobacz też 
 zbrodnia w Majdanie Wielkim 1939 – zbrodnia niemiecka na polskich jeńcach wojennych
 Pacyfikacja wsi Majdan Nowy – niemiecka pacyfikacja polskiej wsi na Zamojszczyźnie.
 Pacyfikacja wsi Majdan Stary – niemiecka pacyfikacja polskiej wsi na Zamojszczyźnie.